Ana Luiza é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Linha d'água
 Noturno Copacabana
 Ana Luiza

Naturais de Santos
Cantores do estado de São Paulo